Ву́лиця Еже́на Потьє́ — радянська/російська окупаційна назва вулиць в різних населених пунктах України.

 Вулиця Ежена Потьє — вулиця в місті Донецьк.

 Вулиця Ежена Потьє — колишня радянська назва вулиці Антона Цедіка в місті Київ.

Вулиці, названі на честь людей